Mühle Nörvenich steht für:

 Obere Mühle (Nörvenich)
 Untere Mühle (Nörvenich)